Хесус-Мария () — город и муниципалитет в северо-восточной части Колумбии, на территории департамента Сантандер. Входит в состав провинции .

История 
Поселение, из которого позднее вырос город, было основано Лоренсо де Саласаром 9 февраля 1746 года. Муниципалитет Хесус-Мария был выделен в отдельную административную единицу в 1887 году.

Географическое положение 

Город расположен в юго-западной части департамента, в горной местности Восточной Кордильеры, на расстоянии приблизительно 151 километра к юго-западу от города Букараманги, административного центра департамента. Абсолютная высота — 1845 метров над уровнем моря.

Муниципалитет Хесус-Мария граничит на северо-востоке с территорией муниципалитета Гуавата, на востоке — с муниципалитетом Пуэнте-Насьональ, на юго-востоке — с муниципалитетом Альбания, на юго-западе — с муниципалитетом Флориан, на западе — с муниципалитетом Ла-Бельеса, на северо-западе — с муниципалитетом Сукре. Площадь муниципалитета составляет 72,47 км².

Население 
По данным Национального административного департамента статистики Колумбии, совокупная численность населения города и муниципалитета в 2015 году составляла 3137 человек.
Динамика численности населения муниципалитета по годам:

Согласно данным переписи 2005 года мужчины составляли 49,5 % от населения Хесус-Марии, женщины — соответственно 50,5 %. В расовом отношении белые и метисы составляли 99,94 % от населения города; негры, мулаты и райсальцы — 0,03 %; индейцы — 0,03 %.
Уровень грамотности среди всего населения составлял 85 %.

Экономика 
Основу экономики Хесус-Марии составляет сельское хозяйство.

55,8 % от общего числа городских и муниципальных предприятий составляют предприятия торговой сферы, 27,1 % — предприятия сферы обслуживания, 17,1 % — промышленные предприятия.

Примечания 

Города Колумбии
Муниципалитеты департамента Сантандер